Плиговки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Плиговки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Плиговки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Плиговки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Плиговки — деревня в Боровухском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Плиговки — деревня в Бабыничском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Плиговки — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Плиговки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Плиговки  — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Плиговки  — деревня в Себежском районе Псковской области.